Электронная пара — связанное состояние двух взаимодействующих электронов. Обладает нулевым спином и зарядом, равным удвоенному заряду электрона.

Различают поделённые (связывающие) электронные пары, принимающие участие в образовании химической связи за счёт взаимодействия неспаренных электронов, и неподелённые электронные пары (внешние электронные пары), не принимающие участия в образовании химической связи. Различают также свободные (подвижные) электронные пары (куперовские пары), обладающие большой свободой движения в кристаллической решётке, образуемой положительными ионами металла.

Считается, что термин «электронная пара» ввёл американский физикохимик Льюис в процессе разработки электронной теории химической связи.

Льюис подчеркнул важность явлений спаривания как общих, так и неподелённых электронов и стабильность группы из восьми электронов (октетная теория): «химической связью всегда и во всех молекулах является только пара электронов, соединяющих два атома». Позднее Л. Полинг и П. Полинг уточнили это понятие: «Атомы в большинстве молекул прочно удерживаются вместе благодаря действию так называемых ковалентных связей, имеющих очень важное значение; для этого типа связи характерно то, что пара электронов, осуществляющая связь, одновременно принадлежит обоим связываемым атомам».

Силы связывающей электронной пары 
Считается, что «единственной молекулярной системой, для которой уравнение Шрёдингера может быть точно решено, является молекулярный ион Н2+, где единственный электрон движется в поле двух ядер (протонов), а в системах, состоящих из атомных ядер и электронов, действуют кулоновские силы, обратно пропорциональные квадрату расстояния между частицами». Взаимную обусловленность движения всех электронов атомной или молекулярной системы как целого принято называть электронной корреляцией. Последняя определяется электростатическим отталкиванием электронов и статистическими особенностями систем, в частности, принципом Паули (фермиевская корреляция).

См. также 
 Электронная теория химической связи

Примечания 

Химическая связь
Электрон